Rantala ist der Familienname folgender Personen:

 Harri J. Rantala (* 1980), finnischer Filmregisseur
 Iiro Rantala (* 1970), finnischer (Jazz-)Pianist
 Jutta Rantala (* 1999), finnische Fußballspielerin
 Leif Rantala (1947–2015), finnlandschwedischer Sprachwissenschaftler und Übersetzer
 Lene Rantala (* 1968), dänische Handballspielerin